Шарло́тта Луи́з Дже́ксон (; 29 июня 1979, Портсмут, Хэмпшир, Англия, Великобритания) — британская , , , , игрок в лякросс и теннисистка.

Биография 
Шарлотта Луиз Джексон родилась 29 июня 1979 года в Портсмуте (графство Хэмпшир, Англия, Великобритания) в семье ливерпульцев и сама Шарлотта признаётся, что она большая поклонница этого города. Джексон выросла в деревне Уикеме, что неподалёку от её родного города.

Карьера 
До того как преуспеть в журналистской деятельности, Шарлотта была певицей и бэк-вокалисткой . В настоящее время Джексон работает на спортивном телеканале «Sky Sports News». Она профессионально занималась лякроссом и теннисом, выступая за родное графство Хэмпшир в то время, как её мать играла за Англию.

В августе 2008 года Шарлотта комментировала Летние Олимпийские игры 2008 для Великобритании с .

В 2013 году Шарлотта участвовала в дайвинг-шоу «Splash!» и дошла до полуфинала, несмотря на перелом пальца ноги.

Личная жизнь 
С 16 мая 2015 года Шарлотта замужем за спортивным менеджером Крисом Коулманом, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Финли Коулман (род. 22.12.2014) и дочь (род. 13.08.2016).

Примечания

Ссылки 

Игроки в лякросс Великобритании